

Acronimi
NGU – Università statale di Novosibirsk

Codici 
 NGU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Norfolk Naval Air Station (Chambers Field), Norfolk (Virginia), Stati Uniti
 ngu – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl di Guerrero

Sigle 
 Non-gonococcal urethritis  – uretrite non gonococcica